Distretto di Kumage – distretto della prefettura di Kagoshima, in Giappone
 Distretto di Kumage – distretto della prefettura di Yamaguchi, in  Giappone